Karlovec Ludbreški (kajkavski Karluvec) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Đurđ, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 607 stanovnika te 163 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji